Santarellina, film diretto da Mario Caserini (1912)
Santarellina, film diretto da Eugenio Perego (1923)
Santarellina (Mam'zelle Nitouche), film diretto da Marc Allégret (1931)
Santarellina (Mam'zelle Nitouche), film diretto da Yves Allégret (1954)
Santarellina Spettacolo teatrale con Totò